Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, een systeem voor kenmerking en etikettering van chemische stoffen 
 Global Health Security Index, rangschikking van landen inzake volksgezondheid
 Green Hills Software, Amerikaans softwarebedrijf